Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1930 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nell Hall Hopman et Harry Hopman battent Marjorie Cox Crawford et Jack Crawford en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
11 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1930
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1930 en Australie